Чакма — письмо, использовавшееся для записи языка чакма. Вытеснено бенгальским письмом.

Буквы

Согласные

Гласные 
Каждый знак для согласного по умолчанию содержит и обозначение гласного звука (ā). Чтобы обозначить согласный без гласного, добавляется специальный подстрочный знак — 𑄳 (вирама). Для обозначения других гласных используются диакритические знаки.

Использование диакритических знаков на примере 𑄇 (kā):

Отдельные гласные:

Цифры

Юникод 
Письмо было включено в Юникод с выходом версии 6.1 в январе 2012 года. Выделенный для чакмы диапазон — U+11100—U+1114F:

Ссылки 
 Юникод-шрифт чакма — RibengUni
 Omniglot — Chakma
 Hilledu. Chakma script 

Индийское письмо